Михаил Янко:
 Янко, Михаил Данилович (1912—1998) — учёный-литературовед.
 Янко, Михаил Егорович (1922—1945) — Герой Советского Союза.
 Янко, Михаил Леонидович (род. 1950) — советский и российский актёр театра и кино, народный артист РФ.
 Янко, Михаил Матвеевич (1845—1924) — русский педагог, директор гимназий Российской империи.